Lake Mary (deutsch: Mariensee) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lake Mary (Kalifornien), Ort in Mono County
 Lake Mary (Florida), Stadt im Seminole County
 Lake Mary Township (Minnesota), Township im Douglas County

Gewässer:
 Lake Mary (Arizona), Vereinigte Staaten
 Lake Mary (Minnesota), See im McLeod County, Vereinigte Staaten
 Lake Mary (Queensland), Australien
 Lake Mary (South Australia), Australien
 Grand Lake St. Marys in Ohio, Vereinigte Staaten
 Upper Lake Mary, See im Coconino County in Arizona, Vereinigte Staaten
 St. Mary’s Loch

Siehe auch:
 Mary Lake